USS Abbot ha sido el nombre utilizado por dos destructores de la Armada de los Estados Unidos en honor del comodoro Joel Abbot.

 El  fue un destructor de clase Wickes cedido a la Royal Navy británica durante la Segunda Guerra Mundial.

 El  fue un destructor de clase Fletcher, que sirvió en la US Navy durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos